De Hoge Orde van de Zwarte Adelaar (Pruisen) van Pruisen
 De Orde van de Zwarte Adelaar (Albanië) van Albanië